T.N.T. for the Brain (рус. «Тротил для мозга») — песня, написанная в 1996 году проектом Enigma. Композиция вошла в их третий альбом Le Roi Est Mort, Vive Le Roi!, а также выпускалась в виде сингла, став вторым и последним релизом с него.

В дополнение к альбомной версии, сингл содержит один ремикс — Midnight Man Remix, а также радиоверсию, значительно отличающуюся от альбомной. На диске также присутствует инструментальный вариант радиоверсии трека.

Список композиций

CD (2 трека) 
 T.N.T. for the Brain [radio edit] (4:00)
 T.N.T. for the Brain [instrumental mix] (4:07)

CD (3 трека) 
 T.N.T. for the Brain [radio edit] (4:00)
 T.N.T. for the Brain [instrumental mix] (4:07)
 T.N.T. for the Brain [midnight man remix] (5:56)

CD (4 трека), 12" 
 T.N.T. for the Brain [radio edit] (4:00)
 T.N.T. for the Brain [midnight man remix] (5:56)
 T.N.T. for the Brain [album version] (4:34)
 T.N.T. for the Brain [instrumental mix] (4:07)

Песни по алфавиту
Песни 1997 года
Песни Enigma
Синглы 1997 года
Песни, написанные Михаэлем Крету